Potkarpatsko vojvodstvo (poljski: województwo podkarpackie) je jedno od 16 poljskih administrativnih jedinica - vojvodstava. Zauzima površinu od 17.844 km² s 2,1 mil. stanovnika. Ustanovljeno je 1999. godine. Sjedište vojvodstva je Rzeszów.

Gradovi i mjesta 

1. Rzeszów (171.330)
2. Przemyśl (66.756)
3. Stalowa Wola (64.753)
4. Mielec (60.979)
5. Tarnobrzeg (49.753)
6. Krosno (47.455)
7. Dębica (46.693)
8. Jarosław (40.167)
9. Sanok (39.110)
10. Jasło (37.277)
11. Łańcut (18.004)
12. Przeworsk (15.675)
13. Nisko (15.534)
14. Ropczyce (15.098)
15. Leżajsk (14.127)
16. Lubaczów (12.405)
17. Nowa Dęba (11.310)
18. Ustrzyki Dolne (9.383)
19. Kolbuszowa (9.190)
20. Strzyżów (8.709)
21. Brzozów (7.677)
22. Sędziszów Małopolski (7.078)
23. Rudnik nad Sanem (6.765)

24. Nowa Sarzyna (6.178)
25. Dynów (6.058)
26. Lesko (5.755)
27. Boguchwała (5.712)
28. Jedlicze (5.645)
29. Radymno (5.543)
30. Głogów Małopolski (5.325)
31. Zagórz (4.988)
32. Pilzno (4.484)
33. Sokołów Małopolski (3.962)
34. Rymanów (3.585)
35. Tyczyn (3.353)
36. Kańczuga (3.187)
37. Oleszyce (3.089)
38. Radomyśl Wielki (2.962)
39. Dukla (2.127)
40. Narol (2.109)
41. Sieniawa (2.127)
42. Błażowa (2.121)
43. Cieszanów (1.916)
44. Iwonicz Zdrój (1.831)
45. Ulanów (1.491)
46. Baranów Sandomierski (1.440)

Administrativna podjela 
Potkarpatsko vojvodstvo čini 25 kotara (okrug, poljski powiat), od toga 4 gradska i 21 zemljišni, koji su potom podijeljeni na 159 općina (poljski gmina).

Izvori 
Službeni podaci za 2006.

Poljska vojvodstva